Kaczórki – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród
 Kaczórki – część wsi Nielisz w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz